Cusco, (kečuanski: Qusqu ili Qosqo), grad u Andama, 3 416 metara nadmorske visine, Peru
 Kraljevstvo Cusco
 Cusco (okrug), Peru
 Cusco (pokrajina), Peru
 Cusco (regija), Peru
 Cusco (sastav), njemački new age sastav nazvan po gradu Inka
 Cuzco, Indiana, grad u saveznoj državi Indiana, SAD